Le terme franco-américain () désigne ce qui a rapport à la France et aux États-Unis :
 Les relations entre les États-Unis et la France ;
 Aux États-Unis, le terme désigne les Américains ayant des origines canadiennes, canadiennes-françaises ou québécoises, voir l'article : Franco-Américains ;
 En France, le terme désigne une personne possédant la double nationalité française et américaine ;
  est une marque déposée par l'entreprise Campbell Soup Company.